Sangbuk-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Sangbuk-myeon, Yangsan, socken i Yangsan, Södra Gyeongsang, 
 Sangbuk-myeon, Ulsan, socken i Ulju-gun, Ulsan,